Une , un arrêt limité d'activités ou d'hostilités
 Une trève, en Bretagne, une subdivision de paroisse, un quartier
 , un nom propre qui peut désigner des personnalités et des lieux
 Trévé, une commune française
 Trêve, un cheval de course de plat